Евге́ния Анато́льевна Шапова́лова (род. 15 июня 1986, Нижний Тагил, Свердловская область) — российская лыжница. Мастер спорта международного класса по лыжным гонкам. Специализация — спринт. В сборной команде России с 2006 года. Член олимпийской сборной команды России по лыжным гонкам на Олимпиаде в Ванкувере. Представляет ХМАО — Югра и Свердловскую область, город Нижний Тагил.

Спортивные достижения 
Бронзовый призёр чемпионата России 2007 и 2008 гг. в спринте.
Победитель этапа Кубка мира 2006/07 в Чанчуне в спринте на 1,2 км классическим стилем.

Статистика выступлений в Кубке мира

Экипировка 
Использует лыжи «Fischer». Крепления и ботинки «Salomon».

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте зимних олимпийских игр 2010

Лыжники России
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года
Лыжники, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил